Живопис муїсків — одна з форм творчої діяльності народу чибча-муїсків в доколоніальний період. Не набула потужного розвитку. Має більше культовий та символічний характер.

Особливості 
На момент появи іспанців на території сучасної Колумбії, живопис муїсків носів наскельний та настінний характер. Ця традиція, на думку дослідників утворилося під впливом культури Сан-Августін, що існувала до того. За інформацією іспанських хроністів та конкістадорів, муїски розписували пласкі камення або скелі, печери, а також стіни палаців очільник територіальних об'єднання на кшталт саке або сіпи.

З огляду на це, вважається, що живопису муїски надавали містичного і ритуального характеру. Тому воно не повинно було бути побутовим і повсякденним. Можливо також розписувалося середина їх храмів, особливо це стосується Храму Сонця в Согамосо.

З усього творчого доробку муїсків збереглися малюнки, зроблені чорної фарбою у Факататіві, Боякі, Фусагасугі та Гуанесі. Вони мають характер ієрогліфів та петрогліфів. Більшість з цих земель свого часу підкорялися саке Хунзи та сіпі Бакати. На них представлені людські фігури, в деяких випадках тваринні. Втім значення більшості з них поки що невідомі. З усіх зображень наразі зрозуміло 4: зображення божества (ймовірно Бочіка або Чимінігагуа); сонця; символ вічності; напівзвір-напівлюдина, яким позначали шаманів під час трансу.

Не відрізняються великою майстерністю, нагадують абстракцію або кубізм, мають вигляд прямих ліній та геометричних форм. Водночас чорнила нанесені такою фарбою, що за всі часи вона не зникла та не потьмяніла. Сутність і значення цих малюнків все ще є об'єктом суперечок та гипотез вчених.

Окремий предмет дослідження являють малюнки у місцевості Факататіва (неподалік від м. Тунха), що нагадують своєрідне татуювання червоною фарбою.

В якійсь мірі низка дослідників вважають малюнками геометричні фігури та стрічкові розписи на тканинах муїсків, проте це викликає заперечення, оскільки вони представляють найпростіші геометричні фігури без особливого сенсового наповнення.

Джерела 
 Labbé, Armand 1986 Colombia Before Columbus: The People, Culture, and Ceramic Art of Prehispanic Colombia. New York: Rizzoli International Publications, Inc.

Чибча
Живопис